Государственный флаг Испанского автономного города Сеута представляет собой четыре прямоугольника, разделённые по диагонали на чёрные и белые треугольники. В центре флага изображён городской герб. Это изображение идентично изображению на флаге Лиссабона и напоминает о португальском завоевании в 1415 году.

См. также 
 Герб Сеуты
 Гимн Сеуты
 Флаг Лиссабона

Флаг